Milna (gmina Milna) – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w gminie Milna
 Milna − gmina w Chorwacji w Splitsko-dalmatinskiej županiji
 Milna (miasto Hvar) – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Hvar
 Milna (miasto Vis) – wieś w Chorwacji, w żupanii splicko-dalmatyńskiej, w mieście Vis